Tapera (gênero)
Rio Tapera

Localidades 

Tapera
São José da Tapera
Morro da Tapera
Praia da Tapera

Veja também 
Taperá

Desambiguação